Wolfgang Haberl ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Haberl (Archivar) (1927–2012), deutscher Archivar und Heimatforscher 
 Wolfgang Haberl (Schriftsteller) (* 1960), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Haberl (Filmemacher) (* 1968), österreichischer Filmemacher